Gminy w USA:
 Bureau (ang. Bureau Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bureau (ang. Bureau County) – w stanie Illinois